Communistische partij, de naam van vele politieke partijen
Zie ook: Lijst van communistische partijen
Centrumpartij (doorverwijspagina)
Center Parcs, een recreatie-onderneming
Comboios de Portugal, de Portugese Spoorwegen
Canadian Pacific Railway, een Canadese spoorwegmaatschappij
Chemins de fer de Provence, een smalspoorweg in Zuid-Frankrijk
hersenverlamming (cerebrale parese)
Ceteris paribus, een Latijnse uitdrukking
Club Penguin, een computerspel uit 2005
Centraal Planbureau, Nederlandse overheidsinstantie voor economische prognoses en analyses
Passionisten (Congregatio Passionis), een katholieke congregatie
Cocktail Party, een type feest

Cyclopentadiëen, een groep organometaalverbindingen

Pentamethylcyclopentadieen, een groep organometaalverbindingen

 cp, een computercommando in Unix-systemen, afkorting van "copy"
 cum privilegio, uiting van de toestemming van een  autoriteit tot publicatie

 constitutum possessorium, een vorm van levering in het goederenrecht